Il doppio  del Tashkent Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Ol'ga Govorcova e Tat'jana Puček erano le detentrici del titolo, ma solo Poutchek ha partecipato quest'anno in coppia con Aleksandra Panova e ha battuto in finale Alexandra Dulgheru e Magdaléna Rybáriková 6–3, 6–4 .

Teste di serie 

 Jill Craybas /  Monica Niculescu (semifinali)
 Arina Rodionova /  Ol'ga Savčuk (quarti di finale)

 Akgul Amanmuradova /  Dar'ja Kustova (primo turno) 
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Tashkent Open 2010